Cor - propriedade da luz
 Anexo:Lista de cores
Ou ainda:
 Cor (álbum) - álbum da dupla Anavitória
 As Cores - álbum da banda Cine
 Coração, na expressão "de cor". (Pronúncia: cór)
 Cores e tons que avançam e retrocedem - Percepção visual

Veja também
Color

Desambiguação